Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1989 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1990.

Первый этап

Матчи

Тур 1
Белья Виста 2-1 Дефенсор
Насьональ 1-1 Пеньяроль
Прогресо 1-0 Серро

Тур 2
Дефенсор 3-2 Пеньяроль
Белья Виста 2-1 Серро
Насьональ 2-1 Прогресо

Тур 3
Пеньяроль 3-0 Серро
Дефенсор 2-1 Насьональ
Прогресо 2-1 Белья Виста

Тур 4
Насьональ 1-0 Серро
Пеньяроль 2-0 Белья Виста
Прогресо 1-1 Дефенсор

Тур 5
Белья Виста 2-1 Насьональ
Серро 2-2 Дефенсор
Прогресо 0-0 Пеньяроль

Второй этап

Матчи

Тур 1
Прогресо 3-1 Белья Виста
Дефенсор 3-2 Пеньяроль

Тур 2
Прогресо 1-1 Дефенсор
Пеньяроль 2-0 Белья Виста

Тур 3
Дефенсор 2-1 Белья Виста
Прогресо 1-1 Пеньяроль

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая